Ryan Lasch (né le  à Lake Forest, État de la Californie) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute avec les Lumber Kings de Pembroke dans la LCHJA. Un an plus tard, il intègre l'effectif des Huskies de St. Cloud State dans le championnat NCAA. Il passe professionnel avec le Södertälje SK dans l'Elitserien. En 2011-2012, il signe aux Pelicans Lahti avec qui il termine meilleur pointeur de la saison régulière de la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Ligue centrale de hockey junior A 
2005-2006 : nommé meilleur joueur.

NCAA 
2007-2008 : nominé pour le trophée Hobey-Baker.

Western Collegiate Hockey Association 
2008-2009 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
2009-2010 : nommé dans l'équipe .

SM-liiga 
2011-2012 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Lumber Kings de Pembroke|| LCHJA || 56|| 68|| 78|| 146|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 40|| 16|| 23|| 39|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Huskies de St. Cloud State || WCHA|| 40|| 25|| 28|| 53|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Huskies de St. Cloud State || WCHA|| 43|| 20|| 29|| 49|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Södertälje SK|| Elitserien|| 55|| 12|| 18|| 30|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 59|| 24|| 38|| 62|| 26|| 17|| 5|| 11|| 16|| 29
|-
| 2012-2013|| Komets de Fort Wayne || ECHL || 12|| 6|| 9|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 10|| 0|| 5|| 5|| 4|| -|| -||- || -|| - 
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Admirals de Norfolk || LAH || 19|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Marlies de Toronto || LAH || 11|| 4|| 1|| 5|| 4|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 54|| 20|| 16|| 36|| 14|| 12|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga|| 43|| 12|| 24|| 36|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 12||6 || 8||14 || 2|| 9||2 ||1 ||3 || 4
|-
|2015-2016|| Frölunda HC || SHL || 51|| 15|| 36|| 51|| 20|| 16|| 8|| 11|| 19|| 2
|-
|2016-2017|| CP Berne || LNA || 46|| 13|| 25|| 38|| 12|| 16|| 4|| 9|| 13|| 2
|-
|2017-2018|| Frölunda HC || SHL || 49|| 15|| 40|| 55|| 18|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2018-2019|| Frölunda HC || SHL || 46|| 12|| 38|| 50|| 18|| 16|| 6|| 13|| 19|| 4
|-
|2019-2020|| Frölunda HC || SHL || 48|| 12|| 36|| 48|| 38|| -|| -|| -||- || - 
|-
| 2020-2021|| Pelicans Lahti || Liiga || 26 || 10|| 27|| 37|| 6|| -|| -|| -||- || - 
|-
|2020-2021|| ZSC Lions || LNA || 23|| 7|| 10|| 17|| 2|| 9|| 4|| 1||5 || 0 
|-
|2021-2022|| Frölunda HC || SHL  ||  ||

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| -1||align="left"| Septième place

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance dans le comté d'Orange (Californie)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Växjö Lakers HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du ZSC Lions
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola